Georges Marchal peut désigner :
 Georges Marchal, (1905-1982), pasteur de l'Église réformée de France ;
 Georges Marchal, (1920-1997), acteur français.